Cades (Síria) — antiga cidade cananeia atualmente na Síria
Cades (Bíblia) ou Cades Barneia — topónimo bíblico
Qetesh — deusa egípcia

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos